Клад Петроасы () — археологическая находка в Румынии. Клад был найден в 1837 году вблизи коммуны Пьетроаселе, жудец Бузэу. В 1867 году румынский историк и археолог Александру Одобеску организовал показ клада на Всемирной выставке в Париже. Эвакуированный в Россию в 1917 году из-за наступления немецких войск вместе с казной Национального банка Румынии клад Петроасы был возвращён СССР в Румынию в 1956 году.

Некоторые авторы относят клад к везиготам и датируют третьей четвертью 4 века, другие датируют его 1-й половиной 5 века и соотносят с остготами.

Является одним самых известных примеров полихромного стиля искусства периода миграций. Состоял из двадцати двух предметов, из которых сохранились лишь двенадцать золотых изделий общим весом около 19 кг. Среди них кольцо, патера, ойнохоя, чаши, гривны, 4 фибулы. Клад хранится в Национальном музее истории Румынии в Бухаресте.

Примечания 

Археология в Румынии
Готы